Johann Baptist Lampi de Oude (1751-1830) - Oostenrijkse kunstschilder
 Johann Baptist von Lampi de Jongere (1775-1837) - Oostenrijkse kunstschilder
 Johann Baptist Lampi (III) (1807-1857) - Oostenrijkse kunstschilder

Naamsvarianten zijn Johann Baptist von Lampi, Johann Baptist Edler von Lampi en Giovanni Baptista Lampi.